Дьёрдь Надь (; ) — венгерский кёрлингист.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар: серебро (2009).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: бронза (2013).
 : золото (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016).
 : золото (2005, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015).
 : золото (2007, 2008, 2010, 2011, 2017).

 Кёрлингист года в Венгрии (мужчина): 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2018

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Венгрии
Чемпионы Венгрии по кёрлингу